Burgin pode se referir a:
 Nellie Paulina Burgin
 Burgin (Kentucky)

Desambiguação